El término hesperidina puede referirse:

 a la hesperidina, un flavonoide presente en los cítricos, con propiedades antioxidantes;
 a la Hesperidina, una bebida o aperitivo de origen argentino, hecha de cortezas de naranjas amargas.